El SRM firmware (también llamado consola  SRM ) es el firmware de arranque escrito por Digital Equipment Corporation (DEC) para sistemas de computadoras basados el microprocesador Alfa AXP.  El acrónimo SRM se deriva de la frase en inglés Alpha System Reference Manual, la publicación detalla la arquitectura Alpha AXP y varias especificaciones que caracterizan al SRM firmaware.

La consola SRM fue inicialmente diseñada para arrancar el sistema operativo DEC OSF/1 AXP (más tarde llamado Digital UNIX y finalmente Tru64 UNIX) y el sistema operativo OpenVMS , a pesar de que varios otros sistemas operativos (como Linux, NetBSD, OpenBSD, y FreeBSD, por ejemplo) fueron escrito también para ser capaces de arrancar desde la consola SRM.  El tercer sistema operativo propietario publicado para la arquitectura Alpha AXP - Microsoft Windows NT – no arranca desde la consola SRM; en cambio, Windows arranca desde la consola ARC (multi platform "Advanced RISC Computing") firmware de arranque. (ARC es también conocido como AlphaBIOS.)

Digital Equipment Corporation
Firmware